Tonawanda kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Tonawanda (city, New York)
 Tonawanda (town, New York)
 Tonawanda Reservation
 North Tonawanda, New York